Ки́чер () — город в Германии, в земле Саксония. Подчинён административному округу Лейпциг. Входит в состав района Лейпциг.  Население составляет 5583 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 28,99 км². Официальный код  —  14 3 79 360.

Город подразделяется на 5 городских районов.

Ссылки 
 www.kitzscher.de  Официальная страница

Города Саксонии